In der Mathematik im Teilgebiet der Differentialgeometrie ist ein Rahmenbündel ein Hauptfaserbündel, das zu einem Vektorbündel zugeordnet ist. Grob gesagt entspricht das Rahmenbündel der Menge  aller Basen des zugeordneten Vektorbündeln. Die Elemente eines Rahmenbündels werden als Rahmen bezeichnet. Von besonderem Interesse ist das Rahmenbündel, das dem Tangentialbündel einer  glatten Mannigfaltigkeit zugeordnet wird.

Präziser ausgedrückt ist die Faser eines Rahmenbündels die Menge aller geordneten Basen. Somit operiert die allgemeine lineare Gruppe auf einem Rahmenbündel mittels Basiswechsel, wodurch das Rahmenbündel die Struktur eines -Hauptfaserbündels erhält.

Auf einem Prähilbertraum, also einem Vektorraum mit Skalarprodukt, ist der Begriff der Orthonormalbasis definiert. Entsprechend kann man einem Vektorbündel mit einer Fasermetrik ein orthonormales Rahmenbündel zuordnen, die Elemente des Raums heißen dann orthonormale Rahmen.

Definition 
Es sei  ein Vektorbündel des Rangs  über dem topologischen Raum . Mit  wird im Folgenden das Vektorbündel bezeichnet, dessen Faser über dem Punkt  dem Raum aller invertierbaren linearen Abbildungen von  nach  entspricht. Das Vektorbündel  ist ein Hauptfaserbündel bezüglich der allgemeinen linearen Gruppe  und der Gruppenaktion  mit ,  und . Außerdem ist  natürlich isomorph zu dem zu  bezüglich der Gruppe  assoziierten Bündel. Das heißt also  .

Das konstruierte Hauptfaserbündel  mit den zuvor genannten Eigenschaften wird Rahmenbündel genannt. Die Elemente eines Rahmenbündels werden am Rahmen bezeichnet.

Orthogonales Rahmenbündel 
Sei nun  ein Vektorbündel mit einer Metrik, so dass die Fasern des Bündels ein Prähilbertraum sind. Dann können auch orthonormale Basen auf den Prähilberträumen betrachtet werden.

Ein orthonormales Rahmenbündel von  ist dann die Menge aller orthonormalen Vektorraumbasen über jedem Punkt  des Basisraums . Das orthonormale Rahmenbündel kann auch analog zu dem gewöhnlichen Rahmenbündel als zu dem zu  bezüglich der orthogonalen Gruppe  assoziierten Bündel definiert werden. Es gilt also , wobei  also das Vektorbündel ist, dessen Fasern die Menge alle geordneten orthonormalen Basen ist.

Somit ist auch das orthonormale Rahmenbündel ein Hauptfaserbündel mit der orthogonalen Gruppe  als Strukturgruppe.

Literatur

Einzelnachweise 

Differentialgeometrie